Le tournoi de tennis du Pays de Galles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Newport du 10 au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Pays de Galles
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Newport
Tennis au Royaume-Uni en 1972
Tennis en juillet 1972